Après nous... le déluge ? est le neuvième tome de la série Le Génie des alpages, bande dessinée réalisée par F'murr (dessin et scénario). L'album a été publié en 1989 par Dargaud.

Personnages principaux 

Le Génie des alpages